Pușcuța este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Sergiu Pușcuța (n. 1972), finanțist și om politic moldovean.
 Vitalie Pușcuța (n. 1974), antrenor și fost fotbalist ucrainean.